

Nom commun 
 Le pinard désigne le vin en argot.
 Le pinard est un cépage.
 Le pinard est un stéthoscope utilisé pour les fœtus.

Patronyme 

 Pinard, un compositeur français, actif dans le dernier quart du  ;
 Pinard (1700-1761), architecte français, lauréat du grand prix de Académie royale d'architecture en 1723, ancêtre du prix de Rome ;
 Adolphe Pinard (1844-1934), médecin accoucheur français ;
 maternité Adolphe-Pinard de Nancy ;
 boulevard Adolphe-Pinard à Paris ;
 Alexandre Pinard (1800-1878), homme politique français ;
 Alphonse Pinard (1815-1871), banquier français ;
 Claude Pinard, (1949-), homme politique québécois, maire et député provincial ;
 Daniel Pinard (1942-), animateur de télévision, chroniqueur et écrivain québécois ;
 Ciel! mon Pinard, émission de Daniel Pinard ;
 Emmanuel Pinard, un navigateur français, célèbre par son naufrage sur un récif de l'île Rossel en 1858 ;
 Éric Pinard (1968-), joueur québécois professionnel de hockey sur glace ;
 Ernest Pinard (1822-1909), homme politique français, procureur sous l'Empire ;
 Ian Pinard, homme politique dominicais ;
 Jean Pinard (1768-1794), membre du Comité révolutionnaire de Nantes sous les ordres de Carrier ;
 Oscar Pinard (1801-1867), avocat français ;
 Pascal Pinard (1965-), nageur handisport français ;
 Pierre Pinard, karatéka français ;
 René Pinard (1883-1938), peintre et graveur français ;
 Roch Pinard (1910-1974), homme politique québécois ;
 Yvon Pinard (né en 1940), homme politique québécois.

Toponyme 
 Île à Pinard, une île du fleuve Saint-Laurent au Canada

Voir aussi 
 
 

Homonymie de patronyme